Муравьёвский сельсовет

Амурская область 

 Муравьёвский сельсовет Тамбовского района

Архангельская область 

 Муравьёвский сельсовет Вельского района